Веранда — прибудова до житлового будинку;
 Веранда — нарис (оповідання, есе) американського письменника Германа Мелвілла.

Див. також 
Варанда (значення)